Hádegisfell steht für: 
 einen Berg bei Mosfellsbær im Westen Islands, siehe Hádegisfell (Mosfellsbær)
 einen Berg in der Nähe des Flusses Högnalækur nördlich von Hella in der Gemeinde Rangárþing ytra im Südwesten Islands, siehe Hádegisfell (Högnalækur) 
 einen Berg am Hvolsdalur in der Gemeinde Dalabyggð im Nordwesten Islands, siehe Hádegisfell (Hvolsdalur)
 einen Berg (1076 m) am Langjökull, siehe Syðra-Hádegisfell
 einen Berg (865 m) am Langjökull, nördlich des Syðra-Hádegisfell, siehe Nyrðra-Hádegisfell